Kisseljow (, ) bzw. Kisseljowa (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Alexandrowitsch Kisseljow (1838–1911), russischer Maler
 Alexander Kiselev, US-amerikanischer Mathematiker
 Alexei Iwanowitsch Kisseljow (1938–2005), sowjetischer Boxer
 Andrei Petrowitsch Kisseljow (1852–1940), russischer Mathematiker und Pädagoge
 Dmitri Konstantinowitsch Kisseljow (* 1954), russischer Fernsehjournalist und Propagandist

 Lew Lwowitsch Kisseljow (1936–2008), russischer Molekularbiologe ud Biochemiker
 Marija Alexandrowna Kisseljowa (* 1974), russische Synchronschwimmerin, Moderatorin und Schauspielerin

 Oleg Wiktorowitsch Kisseljow (* 1967), russischer Handballspieler
 Pawel Dmitrijewitsch Kisseljow (1788–1872), russischer General und Reformer
 Sergei Wladimirowitsch Kisseljow (1905–1962), russischer Archäologe und Historiker
 Stepan Olegowitsch Kisseljow (* 1986), russischer Marathonläufer
 Tatjana Wassiljewna Kisseljowa (* 1996), russische Radsportlerin
 Tichon Jakowlewitsch Kisseljow (1917–1983), sowjetischer Politiker und Parteifunktionär
 Wladimir Wiktorowitsch Kisseljow (1957–2021), sowjetischer Kugelstoßer

Kiselev steht für:

 (4208) Kiselev, ein Asteroid des Hauptgürtels